Onderdistrict in Indonesië
 Sukorame (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sukorame (Musuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sukorame (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sukorame (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Sukorame (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sukorame (Mojoroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sukorame (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java